

Communes ou lieux 

 Listrac-Médoc : commune française, située dans le département de la Gironde 
 Listrac-de-Durèze : commune française, située dans le département de la Gironde

Divers 

 Listrac-médoc (AOC) : vin rouge produit dans le vignoble du Médoc

Littérature 
 Listrac, feuilleton du petit journal par Pierre Durand, paru le .

Notes et références